Nositelky jména Eleanora,  popř. Eleonora Anglická:
 Eleonora Anglická (1162–1214), manželka Alfonse VIII. Kastilského,
 dcera anglického krále Jindřicha II.
 Eleonora Anglická (1184–1241),
 dcera Geoffroye II. Bretaňského
 Eleonora Anglická (1215–1275), manželka Viléma II. Marshalla a Šimona z Montfortu
 dcera anglického krále Jana Bezzemka
 Eleonora Anglická  (1269–1297), manželka Jindřicha z Baru
 dcera anglického krále Eduarda I.
 Eleonora Anglická (1318–1355), manželka Reginalda II. z Geldernu
 dcera anglického krále Eduarda II.